Кастроверде-де-Серрато ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-дель-Эсгева. Занимает площадь 32,76 км². Население — 264 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида